VOB (bestandstype)
 Vereniging van Openbare Bibliotheken
 RVV VOB, een amateurvoetbalclub uit Rotterdam